Леонард «Лео» Поль (; , Алленштейн, Германия — , Пфунгштадт, Германия) — западногерманский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в эстафете 4×100 м.

Спортивная карьера 

Выступал за легкоатлетический клуб TSV Pfungstadt. Выступая на чемпионатах ФРГ, дважды становился серебряным призёром: в 1954 г. — на дистанции 100 м, а в 1955 г. — в забеге на 200 м. В 1957 г. был третьим призёром в спринте на 200 м.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берне (1954) занял четвёртое место на 100-метровке. В эстафете 4×100 метров и в забеге на 200 м выбыл в предварительном раунде.

На летних Олимпийских играх в Мельбурне (1956) в составе немецкой эстафетной команды с результатом 40,3 сек. стал обладателем бронзовой медали в эстафете 4×100 м. Также дошел до полуфинала на спринтерской дистанции 200 м.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/po/leo-pohl-1.html 
 https://web.archive.org/web/20140505193833/http://www.echo-online.de/region/darmstadt-dieburg/pfungstadt/Ein-besonnener-und-ruhiger-Mensch;art1297,4988020

Бегуны на короткие дистанции Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года